Miejscowości w USA:
 Northlake – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Northlake – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
 Northlake – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton